Pau és un nom català d'origen llatí que prové del cognomen romà Paulus, més tard esdevingut praenomen i estès entre els cristians gràcies a l'apòstol Sant Pau ().
 Pau d'Alexandria, escriptor grec d'astrologia.
 Pau de Tars, apòstol Sant Pau.
 Pau I de Constantinoble, patriarca de Constantinoble.
 Pau II de Constantinoble, patriarca de Constantinoble.
 Pau I d'Emesa, bisbe d'Emesa.
 Pau II d'Emesa, bisbe d'Emesa.
 Pau Bisbe, bisbe del .
 Pau el Diaca, monjo italià i historiador.
 Pau de Pannònia, religiós del .
 Pau el Persa, deixeble de Nestori.
 Pau de Samosata, cèlebre heresiarca sirià del .
 Pau el Silenciari, poeta romà d'Orient.
 Pau el Ximple, religiós egipci.
 Pau el Sofista, sofista grec d'Egipte.
 Pau de Tir, sofista o retòric grec.
 Pau d'Egina, metge i escriptor grec de medicina.
 Pau Catena, ministre de l'emperador Constanci II.
 Pau Giustiniani (1476 - 1528), monjo camaldulès i beat, fundador dels Eremites de Monte Corona.
 Pau Claris i Casademunt (1586 - 1641), 94è President de la Generalitat de Catalunya.
 Pau de la Creu (1694 - 1775), sacerdot italià.
 Pau Casals i Defilló (1876 - 1973), violoncel·lista i compositor català.
 Pau Riba i Romeva (1948), músic i escriptor mallorquí.
 Pau Gasol (1980), jugador de bàsquet català.
 Papes de Roma:
 Papa Pau I
 Papa Pau II
 Pau III
 Pau IV
 Pau V
 Pau VI
 Joan Pau I
 Joan Pau II